Чемпіонат Швейцарії з хокею 1923 — 13-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став вдруге «Санкт-Моріц».

Схід 

«Санкт-Моріц» вийшов до фіналу.

Захід

Кваліфікація

Півфінал

Фінал

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія